

Дани сећања 

1380-е пне.

fr:1387 av. J.-C.